Шейн Доббин (; род. ) — новозеландский конькобежец и роликобежец. Участник Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и 2014 года в Сочи. Рекордсмен Новой Зеландии на всех дистанциях кроме 500 м. Четырёхкратный чемпион мира в беге на роликовых коньках.

Биография 
В 1988 году начал бегать на роликах, выступал на чемпионатах мира.

В 2007 году перешёл в конькобежный спорт, чтобы иметь возможность выступить на Олимпийских играх.

На Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере участвовал на дистанции 5000 метров и занял 17-е место.

В 2011 году на чемпионате мира по отдельным дистанциям занял 5-е место на 10000 м, 8-е место на 5000 м и 22-е на 1500 м.

В 2012 году занял второе место на чемпионате Северной Америки и Океании.

Ссылки 
 Статистика выступлений

Конькобежцы Новой Зеландии
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по скоростному бегу на роликовых коньках
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2018 года